Osoby o tym nazwisku:
 Dylan Strome – kanadyjski hokeista
 Ryan Strome – kanadyjski hokeista